Desa Kemuning kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kemuning (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,05, long 111,27), 
 Desa Kemuning (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,13, long 110,10), 
 Desa Kemuning (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,60, long 111,11), 
 Desa Kemuning (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Kemuning (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,89, long 109,23), 
 Desa Kemuning (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,94, long 111,52), 
 Desa Kemuning (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,44, long 112,52), 

Robotskapade Indonesienförgreningar